Christian Klett ist der Name folgender Personen:

* Christian Friedrich Klett (1768–1826), deutscher Verwaltungsbeamter 
 Christian Johann Klett (1770–1823), deutscher Arzt